Tapojoki (plaats), een gehucht binnen de Finse gemeente Kolari
 Tapojoki (rivier), een rivier in de Finse gemeente Kolari